

Cinema 
 Lucky – film del 2011 diretto da Gil Cates Jr.
 Lucky – film del 2017 diretto da John Carroll Lynch
 Lucky – film del 2020 diretto da Natasha Kermani

Letteratura 
 Fortuna (Lucky) – romanzo di Jackie Collins del 1985
 Lucky (Lucky: A Memoir) – libro di Alice Sebold del 1999
 Lucky  – romanzo di Cecily von Ziegesar della serie The It Girl

Musica 
 Lucky  – album di Marty Balin del 1983
 Lucky  – canzone dei Radiohead presente su Help e OK Computer
 Lucky  – singolo di Britney Spears del 2000, dall'album Oops!... I Did It Again
 Lucky (In My Life) – singolo degli Eiffel 65 del 2001
 Lucky  – album di Melissa Etheridge del 2004
 Lucky  – singolo dei Lucky Twice del 2006, dall'album Young & Clever
 Lucky  – album dei Nada Surf del 2008
 Lucky  – singolo di Jason Mraz feat. Colbie Caillat del 2009, dall'album We Sing. We Dance. We Steal Things.

Altro 
 Lucky  – serie televisiva del 2003
 Lucky  – villaggio della Parrocchia di Bienville, Louisiana (Stati Uniti d'America)
 Lucky  – nome giapponese del Pokémon Chansey
 Lucky  – espansione per la console Intellivision
 Lucky  – un personaggio di Spike Team
 Lucky Piquel, personaggio della serie animata Disney Bonkers gatto combinaguai

Pagine correlate 
Lúčky, nome di diversi comuni della Slovacchia